Heráclito es un nombre griego que puede corresponder a:

 Heráclito de Éfeso, filósofo presocrático.
 Heráclito de Halicarnaso, un poeta elegíaco.
 Heráclito de Cime, un militar.
 Heráclito de Tiro, filósofo académico.
 Heráclito, autor de unos comentarios a Homero.
 Heráclito, mitógrafo autor de Historias increíbles.